Bagamoyo se poate referi la:

Așezări 
 Bagamoyo, oraș în Regiunea Pwani, Tanzania
 Bagamoyo, așezare în Regiunea Tanga, Tanzania
 Bagamoyo, așezare în Regiunea Mbeya, Tanzania

Note 
 World Gazetteer